Als Numéraire, auch Numéraire-Gut oder Standardgut, wird in der Volkswirtschaftslehre das Wertmaß bezeichnet. Anders gesagt: der Preis einer Einheit des Numéraire-Gutes wird auf 1 normiert. Die Preise der anderen Güter können dann in Einheiten vom Numéraire ausgedrückt werden.

Es ist eine Eigenschaft der Geldfunktionen, als Wertmaß, oder Numéraire zu dienen. Alle Güter könnten aber theoretisch diese Funktion annehmen. Nimmt man ein Kilogramm Brot (oder eine Maß Bier, oder eine Stunde Arbeit) als Numéraire, kann man alle Preise in diese Einheit umrechnen.

Einzelnachweise 

Volkswirtschaftslehre